Demone – traduzione della parola greca δαίμων (dáimōn)
 Daimon – personaggi del ciclo di romanzi Queste oscure materie
 Masaru Daimon – personaggio di Digimon Savers
 Daimon Hellstrom – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Mister Daimon – un personaggio dell'anime Mila & Shiro, due cuori nella pallavolo
 Daimon – fumetto di Focus Junior creato da Giorgio Pelizzari, e disegnato da Lorenzo Sartori e Pamela Brughera
 Daimon – romanzo di Patrizia Bisi
 Daimon – stazione della metropolitana di Tokyo